Toulhoat (variante : Toulc'hoat, Toulgoat, Toularhoat etc.) dérive de toull qui signifie « creux, trou » en breton et koad qui signifie « bois ». 

 Pierre Toulhoat ( - ), sculpteur, peintre, vitrailliste et joaillier français.
 Ronan Toulhoat, dessinateur de bande dessinée français
 Pierre Toulhoat (), chimiste et universitaire français et directeur général délégué du BRGM.

Patronyme breton